Sylvester Wackerle ist der Name folgender Personen:

* Sylvester Wackerle (Bobfahrer) (1908–1978), deutscher Bobfahrer 
 Sylvester Wackerle (Eishockeyspieler) (* 1937), deutscher Eishockeyspieler